Gruppenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gewässer:
 Gruppenbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler bei Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gruppenbach (Fautsbach), rechter Zufluss des Fautsbach (zur Murr) bei der Westermurrer Sägmühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gruppenbach (Lein), rechter Zufluss der oberen Lein bei Kleingartach, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn
 Gruppenbach (Schozach), rechter Zufluss der Schozach bei Auenstein, Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Gruppenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach gegenüber dem Aichholzhof, Gemeinde Weissach im Tal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gemeinde und Ort:
 Untergruppenbach, Gemeinde und Dorf im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Obergruppenbach, Weiler der Gemeinde Untergruppenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Gruppenbach ist ein Familienname:
 Georg Gruppenbach († 1610), deutscher Buchdrucker und Verleger

Siehe auch:
 Groppenbach
 Gruppbach